Le théâtre du Tertre est un ancien théâtre qui était situé au 81 rue Lepic dans le  de Paris (France), à côté du moulin de la galette, au cœur de Montmartre. C'était le théâtre situé le plus haut dans Paris, et un lieu d'expérimentation théâtral où Eugène Ionesco fit ses débuts.

Entièrement reconstruit en 1983 par son nouveau propriétaire, le réalisateur Claude Lelouch, il porte un temps le nom de Studio 13, puis Ciné 13 Théâtre. L'entrée se fait cette fois de l'autre côté du bâtiment, au . En 2018, il est racheté par sa fille, Salomé Lelouch, qui le renomme Théâtre Lepic.

Historique 

Le théâtre du Tertre ouvre ses portes le , sous la direction de l'écrivain Georges Charaire et du metteur en scène Pierre Sonnier. Le premier spectacle représenté est Habeas Corpus d'Yves Jamiaque. 

Ami de Charaire, Eugène Ionesco y fait ses débuts , les peintres Claude Grosperrin, Frédéric Menguy et Claude Raimbourg leur première exposition.

Le metteur en scène Pierre Arnaudeau et la comédienne Fabiène Mai en assurent ensuite l’exploitation de 1959 à 1975, mais malgré les travaux entrepris et les succès tant publics que critiques, le théâtre doit fermer. Afin de pouvoir organiser des soirées privées, un autre théâtre est construit à quelques mètres de là et le réalisateur Claude Lelouch décide en 1982 de le racheter.

Ciné 13 Théâtre et Théâtre Lepic 

En 1983, d'abord sous le nom de Studio 13, puis de Ciné 13 Théâtre, la salle est entièrement reconstruite par son nouveau propriétaire. L'entrée se fait cette fois de l'autre côté du bâtiment, au 1 avenue Junot. 

En 2018, Salomé Lelouch, fille du réalisateur, rachète le site à son père et le rebaptise Théâtre Lepic.

Programmation partielle 
  : Habeas Corpus d'Yves Jamiaque, mise en scène Pierre Sonnier
 1954-1955 : À son image de Jean Lescure,  mise en scène Jean-Claude Dumoutier
 1955-1956 : Protée de Paul Claudel, mise en scène Jacques Ber
 1956-1957 : Huis clos de Jean-Paul Sartre,  mise en scène Daniel Brémont
 1959-1960 : Vassa Geleznova de Maxime Gorki,  mise en scène Gabriel Garran
 1961-1962 : L'Impromptu des collines d’Albert Husson,  mise en scène Julien Bertheau
 1962-1963 : Sortie de l'acteur de Michel de Ghelderode,  mise en scène Hélène Bernsen
 1963-1964 : Le Libertin de Jacques Bour,  mise en scène Pierre Arnaudeau
 1964-1965 : La Dame au petit chien de Lazare Kobrynski,  mise en scène Alain Quercy
 1965-1966 : Léo Burckart de Gérard de Nerval,  mise en scène Pierre Arnaudeau
 1967-1968 : La Main courante de Simon Bruleport,  mise en scène Pierre Arnaudeau	
 1969-1970 : Comédie pour un homme qui meurt de Bernard Mazeas,  mise en scène Jean Le Lame
1971 : Créanciers d'August Strindberg, mise en scène André Cellier
 1972-1973 : Heureusement ce n'est pas tous les jours dimanche de Jean-Jacques Varoujean  mise en scène Gabriel Cinque
 1973-1974 : Mozart ou le Requiem inachevé de Gabrielle Dalret,  mise en scène Catherine Brieux
 1974 : Le Sauvage d'Anton Tchekhov, mise en scène Pierre Arnaudeau

Créations 
 1962 : Sortie de l'acteur de Michel de Ghelderode
 1963 : L'Assemblée des femmes d'après Aristophane, mise en scène Paul Dupar
 1964 : Le Garde-chasse de Lazare Kobrynski
 1973 : Chicago dans mon placard d’Aristide-Christian Charpentier, mise en scène Pierre Arnaudeau

Notes et références

Liens externes 
 Les Archives du spectacle
 Théâtre du Tertre : Compagnie de l'Autobus, extrait du journal télévisé de la RTF du  sur le site de l'INA, durée :  

Salle de théâtre à Paris
Montmartre
Salle de spectacle à Paris disparue